Бакур:
 Бакур I — царь Великой Армении (161—163) из династии Аршакидов.
 Бакур — деревня в Ижемском районе Республики Коми России.
 Бакур — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия.
 Бакур (Бакурка) — река в Саратовской области России.